Tallgren ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Michaël Tallgren (1885–1945), finnischer Archäologe
 Anna-Maria Tallgren (1886–1949), finnische Literaturkritikerin
 Carl Olof Tallgren (geb. 1927), finnischer Politiker
 Johan Tallgren (geb. 1971), finnischer Komponist
 Johanna Tallgren (geb. 1986), finnische Baseballspielerin
 Kaarlo Zacharias Tallgren (1879–1932), finnischer Vikar und Schriftsteller
 Nestor Tallgren (1824–1875), finnischer Architekt und Schriftsteller
 Oiva Johannes Tallgren (1878–1941), finnischer Linguist
 Tyyni Tallgren (1892–1991), finnische Schriftstellerin
 Urho Tallgren (1894–1959), finnischer Langstreckenläufer